Firbank ist der Familienname folgender Personen: 

 Joseph Firbank (1819–1886), britischer Eisenbahnunternehmer und High Sheriff of Monmouthshire
 Ronald Firbank (1886–1926), britischer Schriftsteller
 Thomas Firbank (1850–1910), britischer Abgeordneter (Conservative Party)